Солонников — фамилия; имеет женскую форму Солонникова.
 Солонников, Всеволод Алексеевич — математик, доктор ф.-м. наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН, лауреат премии имени М. А. Лаврентьева.
 Солонников, Орест Сергеевич (1897-1938) — советский военно-морской деятель.